«Грех да беда на кого не живёт» — драма в четырёх действиях Александра Островского. Написана в 1862 году.

Островский начал работать над пьесой 25 октября 1862 года. 22 декабря пьеса была одобрена к постановке Театрально-литературным комитетом, 31 декабря — драматической цензурой. В августе 1863 года Островскому за пьесу была присуждена Уваровская премия.

В содержании драмы центральная пословица, давшая название произведению, не звучит, но один из персонажей подводит итог случившемуся в афоризмах, близких ей по семантике: «Курицын. Не ждал, не гадал, а в беду попал! Беда не по лесу ходит, а по людям».

Действующие лица 
 Валентин Павлович Бабаев, помещик, молодой человек.
 Карп, человек Бабаева.
 Шишгалев, приказный.
 Зайчиха (Прокофьевна), хозяйка квартиры, занимаемой Бабаевым.
 Лукерья Даниловна Жмигулина, девица пожилых лет, дочь отставного приказного.
 Татьяна Даниловна, замужняя сестра её, по муже Краснова.
 Архип, слепой старик, дед Краснова.
 Афоня, болезненный мальчик, лет восьмнадцати, брат Краснова.
 Лев Родионыч Краснов, лавочник, лет тридцати.
 Мануйло Калиныч Курицын, мучник, лет сорока пяти.
 Ульяна Родионовна Курицына, жена его, сестра Краснова.

Постановки 
 премьера —  в Малом театре в бенефис режиссёра А. Ф. Богданова;
 23 января 1863 — Александринский театр;
 27 октября 2015 — Московский художественный академический театр им. М. Горького, режиссёр Владимир Бейлис. Спектакль получил название «Отелло уездного города»;
 23 декабря 2022 — Et cetera, режиссёр Марина Брусникина.

Примечания

Ссылки 
 Текст пьесы 
 Ф. М. Достоевский — ОБ ИГРЕ ВАСИЛЬЕВА В «ГРЕХ ДА БЕДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТ»
 Драматургическое письмо А. Н. Островского(статья Е. К. Созиной)

Пьесы Александра Островского
Пьесы 1862 года
Пьесы России